Mamma mia () é uma interjeição italiana, utilizado em situações de surpresa ou angústia.

"Mamma Mia" pode se referir a vários trabalhos associados com o grupo musical ABBA:
"Mamma Mia", canção de 1975.
Mamma Mia!, musical baseado nas músicas do ABBA.
Mamma Mia! (filme), de 2008 baseado no musical.
Mamma Mia! Here We Go Again, filme de 2018 baseado no musical.
Mamma Mia! (livro), 2011.

Outros
"Mamma Mia" (30 Rock), episódio de 30 Rock''
Palavras, frases e expressões em italiano